Il doppio maschile del Kremlin Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

František Čermák e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare insieme. Čermák gioca con Filip Polášek, ma hanno perso al primo turno mentre Mertiňák gioca con André Sá, ma hanno perso ai quarti di finale.

In finale Michail Elgin e Denis Istomin hanno sconfitto Ken Skupski e Neal Skupski per 6-2, 1-6, [14-12].

Teste di serie

  Maks Mirny /  Horia Tecău (quarti di finale)
  František Čermák /  Filip Polášek (primo turno)

  Tomasz Bednarek /  Daniele Bracciali (primo turno)
  Michal Mertiňák /  André Sá (quarti di finale)

Wildcard

  Victor Baluda /  Konstantin Kravčuk (semifinale)

  Aslan Karacev /  Andrej Kuznecov  (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 2013
ATP World Tour 2013